Fernando de Médici (Florencia, 9 de agosto de 1663 - id. 31 de octubre de 1713) fue el hijo primogénito del gran duque de Toscana Cosme III de Médici y de la francesa Margarita Luisa de Orleans.

Los fuertes contrastes existentes entre sus progenitores, que provocaron la ruptura del matrimonio, le llevaron a acercarse más a su madre: como ella, Fernando amaba los placeres mundanos, la artes y la música (él mismo era músico), mientras que con su padre Cosme, hombre profundamente religioso y beato, las relaciones fueron siempre tensas. Conocido libertino, durante una visita al carnaval de Venecia de 1696 Fernando contrajo la sífilis, enfermedad que lo llevó a la locura y finalmente a la muerte en 1713, antes de haber podido subir al trono. En 1689 se había casado con Violante Beatriz de Baviera, hija del elector Fernando María de Baviera y de Enriqueta Adelaida de Saboya. Fue una unión infeliz que no produjo hijos. A la muerte de Cosme III, subió al trono el hermano de Fernando, Juan Gastón de Médici, el último Médici que ocupó el trono de Toscana: después de su muerte sin descendencia el Gran Ducado de Toscana pasó a Francisco Esteban de Lorena.

Fernando de Médici será siempre recordado, sobre todo, como patrón de las artes: en su villa de Pratolino (hoy Villa Demidoff) hizo construir un teatro, proyectado por Antonio Maria Ferri. En la villa medicea de Poggio a Caiano había reunido en una sola sala llamada "Gabinetto delle opere in piccolo di tutti i più celebri pittori", una extraordinaria colección de pinturas de pequeñas dimensiones con 174 cuadros de otros tantos pintores, entre los que destacaban Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Rubens, etc. Entre los compositores que introdujo en la corte granducal destacan Alessandro Scarlatti y el joven Georg Friedrich Händel. En 1688, de paso por Padua, contrató, en calidad de custodio de sus instrumentos musicales, a Bartolomeo Cristofori, inventor del fortepiano, precursor del piano.

Antepasados

Bibliografía 
 Harold Acton, Gli ultimi Medici, Turín 1963, ISBN 88-06-59870-8

Nobles de Italia del siglo XVIII
Mecenas de Italia
Fallecidos por sífilis
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Príncipes de Toscana del siglo XVII (casa de Médici)
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Florencia